Michael O’Connor (1810–1872) – amerykański biskup katolicki
 Michael O’Connor (1829–1883) – australijski biskup katolicki
 Michael O’Connor (ur. 1960) – irlandzki piłkarz
 Michael O’Connor (ur. 1965) – brytyjski kostiumograf
 Michael O’Connor (ur. 1987) – północnoirlandzki piłkarz

Zobacz też